Schlusspfiff steht für:

 Abpfiff, die Beendigung eines laufenden Spiels im Sport durch einen Schiedsrichter
 Der Bulle von Tölz: Schlusspfiff, einen Fernsehfilm